«Мальчик с трубкой» () — картина, написанная в общежитии Бато-Лавуар на Монмартре 24-летним художником Пабло Пикассо в 1905 году, в т. н. розовый период его творчества. Она изображает неизвестного мальчика в венке из роз, держащего в левой руке трубку.

Портрет долгое время служил «гвоздём» собрания американского коллекционера Дж. Уитни. При распродаже коллекции в 2004 году «Мальчик с трубкой» был продан на аукционе «Сотбис» за рекордную на тот момент цену в 104 млн долларов, побив державшийся 15 лет рекорд «Портрета доктора Гаше» кисти Ван Гога. Этот рекорд продержался 6 лет, до мая 2010 года.

Ссылки 
 BBC News - Who buys paintings for $104m?

Картины 1905 года
Картины Пабло Пикассо
Картины из частных собраний
Розы в живописи
Мужские портреты XX века